Роотсікюла (Lahe) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Роотсікюла  — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Роотсікюла  — село у волості Кігну повіту Пярнумаа.
 Роотсікюла  — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.